Риттбергер — многозначное понятие:

 Риттбергер (также прыжок петлёй) — один из трёх рёберных прыжков в фигурном катании.

Носители фамилии 
 Риттбергер, Вернер (1891—1975) — немецкий фигурист, автор рёберного прыжка в фигурном катании; впоследствии судья в фигурном катании.
 Риттбергер, Кевин (род. 1977) — немецкий автор и театральный режиссёр.
 Риттбергер, Фолькер (1941—2011) — немецкий учёный-политолог, преподаватель в университете.